Ikarus (bedrijf), een Hongaarse fabrikant van autobussen
Ikarus (computerschaak), een Duits schaakprogramma gebouwd door M. Kolss

Zie ook 
Icarus (doorverwijspagina)